

Personen 
 August Eduard Zimmerman (1861–1926), burgemeester van Hoorn, Leeuwarden en Zutphen.
 Alfred Rudolph Zimmerman (1869–1939), burgemeester van Dordrecht en Rotterdam.
 Louis Zimmermann (1873-1954), concertmeester van het Concertgebouworkest en conservatoriumdocent.
 Willem Theodoor Cornelis Zimmerman (1892–1964), burgemeester van Enkhuizen en Rheden.
 Louis Zimmerman (1913-1998), Nederlands econoom en politicus, zoon van de violist Louis Zimmerman.
 Egon Zimmerman (1939), voormalig Oostenrijks skiër, Olympisch kampioen Alpine skiën in 1964.
 Robert Allen Zimmerman (1941), beter bekend als Bob Dylan, Amerikaans singer-songwriter.
 Denise Zimmerman (1943–2004), Vlaams actrice.
 Bob Zimmerman (1948), Nederlands componist.
 Hens Zimmerman (1967), Columnist NPO radio 1.
 Krystian Zimerman (1956), Pools pianist.
 Michel Zimmerman (1960), Belgisch atleet.
 Jeri Ryan, geboren Jeri Lynn Zimmerman (1968), Amerikaans actrice.
 Bert Zimmerman (1977), Nederlands-Antilliaans voetballer.
 Angelo Zimmerman (1984), Nederlands-Antilliaans voetballer.
 Errol Zimmerman (1986), Nederlandse kickbokser.
 Matt Zimmerman, Canadees acteur, gaf zijn stem aan Thunderbirds-astronaut Alan Tracy.
 Brian Zimmerman, zanger van de 20e-eeuwse Amerikaanse band Atrophy.
 zie ook: Zimmermann

Personages 
 Dr. Zimmerman, een personage in The Bliss of Mrs. Blossom uit 1968, gespeeld door Clive Dunn.
 Rusty Zimmerman, een personage in Flawless uit 1999, gespeeld door Philip Seymour Hoffman.
 Dr. Lewis Zimmerman, 24e-eeuws schepper van het Emergency Medical Hologram in Star Trek.

Plaatsen 
 Zimmerman (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota.

Overige 
 Zimmerman (band), Belgische band